Émilien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Émilien est un prénom masculin, fêté le 12 novembre.

Il a pour variantes Émilian et Émilion, ainsi qu'Emiliano et  en provenance de l'italien et de l'espagnol.

Émilien peut être aussi un patronyme

Saints chrétiens 
Voir

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Émilien (Marcus Aemilius Aemilianus), empereur romain de juin à septembre/octobre 253.
 Émilien ou Æmilianus, préfet d'Égypte sous l'empereur romain Valérien.
 Émilien (en ), usurpateur romain du III siècle de notre ère.

Linguistique 
 L'émilien est un dialecte gallo-italique parlé en Italie. Avec le romagnol, il constitue le groupe de dialectes nommé émilien-romagnol.

Références

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de patronyme